Гречнев (Гречнёв) — русская фамилия.

Известные носители 
 Гречнев, Вячеслав Яковлевич (1930—2020) — доктор филологических наук, много лет заведовал кафедрой литературы СПбГИК.
 Гречнёв, Владимир Анатольевич (род. 1964) — советский и российский футболист, полузащитник.
 Гречнев, Яков Алексеевич (1882—1961) — советский русский оперный режиссёр, заслуженный артист УССР.